Canalejas de Peñafiel kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Canalejas de Peñafiel (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 Canalejas de Peñafiel (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 

Robotskapade Spanienförgreningar